Reuel ist der Name von

 Doris Reuel-Pollatschek (1928–2002), deutsch-israelische Künstlerin
 Reuel Williams, US-amerikanischer Senator von Maine (1837–1843)
 John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973), britischer Schriftsteller und Philologe
 Raguël, Figur im Alten Testament, frz. u. engl.

Siehe auch:
 Reul